Il doppio del torneo di tennis Open Barletta 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Massimo Bertolini e Cristian Brandi che hanno battuto in finale Renzo Furlan e Uros Vico 4-6, 6-3, 7-64.

Teste di serie 

 František Čermák /  David Škoch (quarti di finale)
 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (Campioni)

 Álex López Morón /  Germán Puentes (quarti di finale)
 Stefano Galvani /  Jurij Ščukin (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Barletta 2002